Шармо́н-су-Барбюи́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10084.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 15 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 983 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 568 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 451 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 451 активных работали 423 человека (227 мужчин и 196 женщин), безработных было 28 (11 мужчин и 17 женщин). Среди 117 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь в деревне Фонтен-Люйер (XII век). Памятник истории с 1972 года
 Церковь XVI века. Памятник истории с 1928 года
 Замок XVIII века. Памятник истории с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об